Curvas peligrosas puede referirse a:

Curvas peligrosas película dirigida por Billy Wilder y Alexander Esway en el año 1934.
Curvas peligrosas película mexicana y dirigida por Tito Davison en el año 1950.
Dangerous Curves Un episodio de Los Simpson.